Gorla peut désigner :

Toponymes 
 Gorla ou Gòrla (en lombard) : un quartier de Milan,
 Gorla : une station du métro de Milan.

Patronymes 
 Giorgio Gorla (né en 1944), skipper italien,
 Marquise-Thérèse de Gorla, dite Mademoiselle Du Parc (1633-1668), comédienne française.